Крсмановић је српско презиме. Може се односити на:
 АКУД „Бранко Крсмановић” Београд (основано 1945), културно-уметничко друштво
 Алекса Крсмановић (1943-2021), пуковник Војске Републике Српске
 Бранко Крсмановић (1915—1941), југословенски партизан
 Велибор Крсмановић (рођ. 1932), српски академик
 Весна Кесић-Крсмановић (рођ. 1961), српски диригент
 Драган Крсмановић (рођ. 1959), пуковник Војске Србије
 Здравко Крсмановић (1957—2019), српски политичар
 Јово И. Крсмановић (рођ. 1931), српски писац
 Милан Крсмановић (рођ. 1937), српско-црногорски писац, новинар, политиколог и социолог
 Момир Крсмановић (рођ. 1933), српски писац
 Наташа Крсмановић (рођ. 1985), српска одбојкашица
 Немања Крсмановић (рођ. 2003), српски фудбалер
 Петар Крсмановић (рођ. 1990), српски одбојкаш
 Радивоје Крсмановић (1945—2022), српски академик
 Сања Крсмановић Тасић (рођ. 1963), српска уметница, плесна и драмска педагошкиња
 Томислав Крсмановић (рођ. 1936), српски активист, дисидент и писац

Извори 

Српска презимена